William Hamilton puede referirse a:
 William Hamilton (1730-1803), diplomático británico.
 William Hamilton (1751–1801), pintor inglés.
 William Hamilton (1783 - 1856), médico y botánico irlandés.
 William Rowan Hamilton (1805 – 1865), astrónomo irlandés.
 William Hamilton  (1883 – 1955), atleta estadounidense y medallista olímpico.
 William Donald Hamilton (1936 - 2000), biólogo británico.